Puzzled – film del 1913 diretto da Frank Wilson
 Puzzled – film del 2001 diretto da Tosca Musk